Dunoyer, DuNoyer oder Du Noyer ist ein französischer Familienname. Namensträger sind:

 André Dunoyer de Segonzac (1884–1974), französischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Anne Marguerite Petit Du Noyer (1663–1719), französische Journalistin und Skandalschriftstellerin
 Benoît Dunoyer de Segonzac (* 1962), französischer Komponist und Bassist
 Charles Dunoyer (1786–1862), französischer Nationalökonom
 Christiane Dunoyer (* 1972), italienische Anthropologin und Dialektologin
 François Dunoyer (* 1946), französischer Schauspieler
 Louis Dunoyer de Segonzac (1880–1963), französischer Physiker

Siehe auch:
 Noyer
 Le Noyer
 Desnoyers